Будяк — рід рослин родини айстрових.
 Будяк (журнал) — гумористичний журнал, видавався з 1921 по 1923 роки в Західній Україні.
 Будяк (фільм) — американський кінофільм 1987 року.
 Будяк Юрій Якович — український письменник, журналіст, громадський діяч.